Maria Ommegang (Bergen op Zoom) - processie in Bergen op Zoom, Nederland
 Maria-ommegang (Poperinge) - processie in Poperinge, België
 Maria-ommegang (Kalfort) - processie in Kalfort, België

Personen
 Maria Jacoba Ommeganck - Belgisch kunstschilder